K120 ou K.120 peut faire référence à :
 K120, épreuve olympique du grand tremplin en saut à ski ;
 SNVI K 120m un camion du constructeur algérien SNVI ;
  Symphonie nº 48 (K.120), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 120, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.